

Nazwisko 
Osoby noszące nazwisko Lasota:
 Alicja Lasota-Moskalewska (ur. 1937) – polska biolog
 Andrzej Lasota (ujednoznacznienie)
 Czesław Lasota (ur. 1932) – polski aktor
 Edvard Lasota (ur. 1971) – czeski piłkarz
 Eligiusz Lasota (1929–2001) – dziennikarz polski
 Grzegorz Lasota (1929–2014) – polski dziennikarz i reżyser
 Irena Lasota (ur. 1945) – publicystka
 Jan Lasota (1883–1973) – polski duchowny ewangelicko-augsburski
 Jakub Lasota (ur. 1975) – polski aktor
 Marek Lasota (ur. 1960) – polski publicysta, polityk i samorządowiec
 Piotr Lasota (1876–1942) – polski rzeźnik, działacz społeczno-polityczny, poseł na sejm
 Sławomir Lasota (ur. 1971) – polski matematyk
 Stefan Lasota (1910–1976) – polski piłkarz
 Wanda Lasota (1925–2003) – polska farmaceutka

Inne 

 Lasota – imię męskie
 Lasota – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Bedlno.